

Cinema 
 Natural Selection – film TV del 1994 diretto da Jack Sholder
 Natural Selection – film del 1999 diratto da Mark Lambert Bristol
 Natural Selection – film del 2011 diretto da Robbie Pickering
 Natural Selection – film del 2016 diretto da Chad Scheifele

Musica 
 Natural Selection – gruppo musicale statunitense
 Natural Selection – album dei Fuel del 2003
 Natural Selection – album dei Sounds from the Ground del 2003
 Natural Selection – album di Frank Gambale del 2011

Altro 
 Natural Selection – videogioco del 2002 sviluppato dalla Unknown Worlds Entertainment
 Natural Selection 2 – videogioco del 2012, sequel di Natural Selection